Санто Доминго има више значења:

 Санто Доминго
 Санто Доминго (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санто Доминго (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санто Доминго (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санто Доминго (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санто Доминго (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санто Доминго (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санто Доминго (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санто Доминго (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санто Доминго (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санто Доминго (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санто Доминго (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санто Доминго (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санто Доминго, Ел Кујо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санто Доминго (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санто Доминго (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санто Доминго, Кањон де Фаријас (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санто Доминго (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санто Доминго (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санто Доминго, Километро Веинтитрес (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санто Доминго (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санто Доминго (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Чикоасен), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго, Фраксион ел Десенгањо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго, Санта Круз (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго, Ла Каскада (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго, Лос Амолес (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санто Доминго, Франсиско Портиљо (Акилес Сердан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санто Доминго (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санто Доминго (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санто Доминго (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санто Доминго (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санто Доминго (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санто Доминго (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санто Доминго (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санто Доминго (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санто Доминго (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санто Доминго (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санто Доминго, Ес-Асијенда де Естрада (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санто Доминго (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санто Доминго (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санто Доминго (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санто Доминго (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санто Доминго (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санто Доминго (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санто Доминго (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санто Доминго (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санто Доминго (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санто Доминго (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санто Доминго (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санто Доминго (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санто Доминго (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санто Доминго (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санто Доминго (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санто Доминго (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санто Доминго (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санто Доминго (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санто Доминго (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санто Доминго (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санто Доминго (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санто Доминго, Ла Кома (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санто Доминго (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санто Доминго, Аројо дел Пало (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санто Доминго, Ла Комба (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санто Доминго (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санто Доминго (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санто Доминго (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санто Доминго (Лазаро Карденас, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санто Доминго (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санто Доминго (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санто Доминго (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санто Доминго (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санто Доминго (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санто Доминго (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санто Доминго (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санто Доминго (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санто Доминго (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санто Доминго (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго (Санта Марија Хадани), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго (Санто Доминго Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санто Доминго (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санто Доминго (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санто Доминго (Лазаро Карденас, Кинтана Ро), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санто Доминго (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санто Доминго (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санто Доминго (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Санто Доминго (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санто Доминго (Санто Доминго, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санто Доминго (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санто Доминго (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санто Доминго (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санто Доминго (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санто Доминго (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санто Доминго (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санто Доминго (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санто Доминго (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санто Доминго (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санто Доминго (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санто Доминго (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санто Доминго (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санто Доминго (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Доминго, Ла Лома (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Доминго (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Доминго (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Доминго (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Доминго, Алтос Амариљос (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Доминго (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Доминго (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Доминго, Ранчо де Чема (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Доминго (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Доминго (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санто Доминго (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санто Доминго (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санто Доминго, Аројо Негро (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Доминго (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Доминго (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Доминго (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Доминго (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Доминго (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Доминго, Лос Рамирез (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Доминго (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Доминго (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санто Доминго (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санто Доминго (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санто Доминго (Маскану), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санто Доминго (Муна), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санто Доминго (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санто Доминго (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санто Доминго (Тадзиу), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санто Доминго (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санто Доминго (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санто Доминго, Сан Агустин (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику